Nothing But Trouble ist der englischsprachige Originaltitel folgender Filme:
 Die Leibköche seiner Majestät, US-amerikanischer Spielfilm von 1944
 Valkenvania – Die wunderbare Welt des Wahnsinns, US-amerikanischer Spielfilm von 1991